Philberth ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Philberth (1927–2010), deutscher Physiker, Techniker, Philosoph und Theologe
 Karl Philberth (* 1929), deutscher Physiker, Techniker, Philosoph und Theologe

Philberth steht für:
 Philberth-Sonde, siehe Kryobot

Siehe auch:
 Philippe Rebille Philbert (Philippe Rebillé dit Philbert; 1639–1717), französischer Flötist
 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
 Filbert
 Vielberth
 Philibert